Сербская церковь

 Сербская православная церковь — поместная православная церковь, действующая на территории Сербии и в сербской диаспоре.
 Католическая церковь в Сербии — часть Католической церкви, в Сербии.

См. также 
 Христианство в Сербии